Il singolare del Grand Prix Hassan II 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Daniele Bracciali ha battuto in finale Nicolás Massú 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Massú (finale)
  Luis Horna (quarti)
  Olivier Rochus (quarti)
  Andreas Seppi (primo turno)

  Arnaud Clément (secondo turno) 
  Jürgen Melzer (secondo turno) 
  Daniele Bracciali (campione) 
  Gilles Simon (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2006
ATP Tour 2006